Bercești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bercești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Bercești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj